

Astronomia 
 Rimac – cratere meteoritico su Marte

Aziende 
 Rimac Automobili – casa automobilistica croata

Geografia 
 Perù
 Rímac – fiume 
 Distretto di Rímac – distretto della provincia di Lima